Malý Lysec (Mały Łysiec) – szczyt w Tatrach Zachodnich na Słowacji
 Malý Lysec – szczyt w Wielkiej Fatrze na Słowacji